Judiska församlingen kan syfta på:

 Judiska församlingen i Stockholm – en enhetsförsamling, det vill säga den är öppen för alla judar oavsett religiös inriktning
 Judiska församlingen i Göteborg – en enhetsförsamling
 Judiska församlingen i Malmö – en judisk församling

Se även
 Judiska centralrådet